Порторож (, ) — город на западе Словении и один из крупнейших в стране курортов. С итальянского языка название переводится как Порт Роз.

География 
Порторож принадлежит общине Пиран, расположенной на юго-западе страны, на побережье Пиранского залива (северной части Адриатического моря) между границами Италии на севере, и Хорватии на юге. Находится в 100 км на юго-запад от столицы Словении — Любляны.

Климат 
В Портороже средиземноморский климат. Средняя годовая температура воздуха в 1971−2000 гг. составила 12,8 °C (от 11,8 °C в 1980 г. до 14,0 °C в 1994 и 2000 гг.). Осадков выпадает около 931 мм в год.

Курорт 

Порторож интересен тем, что здесь лечат практически все болезни - от нарушений ЖКТ до бронхиальной астмы. Курорт расположен на побережье Адриатического моря, и большая часть процедур проводится с использованием морской воды. В городе находятся десятки относительно недорогих и комфортабельных SPA-отелей.

История

Общая информация 
 В Портороже проводился ряд крупных шахматных турниров, в том числе межзональный турнир 1958 года.
 С 2005 года и 2010 год в Портороже под эгидой WTA проводился профессиональный женский теннисный турнир Открытый чемпионат Словении по теннису
 В 1984 году в Портороже прошла международная физическая олимпиада школьников

Примечания

Ссылки 
 Сайт города 

Города Словении
Курорты Словении